Le mot Verlinde peut renvoyer à : 

 Claude Verlinde, artiste français
 Erik Verlinde, physicien néerlandais
 Joseph-Marie Verlinde, prêtre de l'Église catholique
 Société Verlinde, fabricant d'engins de levage